Miejscowości w USA:
 Russell Springs – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Logan
 Russell Springs – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Russell
Gminy w USA:
 Russell Springs (ang. Russell Springs Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan